Newfoundland and Labrador Scotties Tournament of Hearts 2012 – prowincjonalne mistrzostwa Nowej Fundlandii i Labradoru kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2012. 

Turniej finałowy odbył się w dniach 18–22 stycznia 2012 w St. John’s na lodowisku ReMax Centre. Obrończynią tytułu mistrzowskiego była Stacie Devereaux. 

10. raz, po dwuletniej przerwie, po złote medale sięgnęła Heather Strong. W mistrzostwach kraju reprezentacja prowincji wygrała 4 mecze a przegrała 7, pozwoliło to zająć 9. miejsce w klasyfikacji końcowej.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
21 stycznia 2012; 19:30

Półfinał 
21 stycznia 2012; 13:00

Tie-breaker 
20 stycznia 2012; 19:30

Round Robin

Sesja 1. 
18 stycznia 2012; 12:30

Sesja 2. 
18 stycznia 2012; 21:00

Sesja 3. 
19 stycznia 2012; 13:30

Sesja 4. 
19 stycznia 2012; 21:00

Sesja 5. 
20 stycznia 2012; 13:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalne wyniki Newfoundland and Labrador Scotties Tournament of Hearts 2011 

2012 w curlingu
2012